Fidesser ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Fidesser (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Fidesser (1899–1982), österreichischer Sänger (Tenor) und Schauspieler